Maxim Maximow () ist der Name folgender Personen:

* Maxim Gennadjewitsch Maximow (* 1979), russischer Biathlet
 Maxim Sergejewitsch Maximow (* 1995), russischer Fußballspieler